Epidemic steht für

 Epidemic (Film), einen dänischen Film (1987) von Lars von Trier 
 eine ehemalige US-amerikanische Death- und Thrash-Metal-Band, siehe Epidemic (Band)
 ein Lied der Thrash-Metal-Band Slayer vom Album Reign in Blood